Kukuczka – rodzaj bylin z rodziny storczykowatych

Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Kukuczka – polski taternik, alpinista i himalaista
 Wojciech Kukuczka – polski koszykarz